Schümperli est un nom de famille notamment porté par :

 Rudolf Schümperli, 	conseiller national suisse (1907–1990)  
  Bernhard Schümperli , joueur de hockey sur glace suisse

Homonymie de patronyme